Carbono, algo que sofreu reação ou que contém carbono
 Carbonado, uma variedade policristalina do diamante 
Carbonado,  cidade localizada no estado norte-americano de Washington

Desambiguação